Полонечковский сельсовет — бывшая административная единица на территории Барановичского района Брестской области Белоруссии.

Состав 
В состав сельсовета входило 3 деревни:

Примечания

Ссылки 
 Барановичский райисполком 

Упразднённые сельсоветы Барановичского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании